Семь смертных грехов (фильм) — название ряда фильмов с библейской аллюзией:

 1917 — Семь смертных грехов (США).
 1952 — Семь смертных грехов — франко–итальянский кинофильм.
 1962 — Семь смертных грехов (Италия).
 1992 — Семь смертных грехов (Бельгия - Люксембург).
 1993 — Семь смертных грехов (Франция).
 2000 — Семь смертных грехов (Норвегия).
 2010 — Семь смертных грехов (США - Канада).
 2019 — Семь смертных грехов (Россия).